

Грей (округ, Вест-Кост)

Грей (округ, Канзас)
 Грей (округ, Техас)